Дмитриев, Михаил Дмитриевич:
 Дмитриев, Михаил Дмитриевич (1846 — после 1917) — член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Дмитриев, Михаил Дмитриевич (1912—1987) — советский спортсмен и тренер по спортивной гимнастике.